Цитаде́ль ( — «небольшой городок») — крепость, крепостца, кремль, защищающая город, либо внутреннее укрепление крепости, имевшее самостоятельную оборону, являвшееся общим редюитом крепости и служившее последним опорным пунктом (редутом) для гарнизона крепости в случае падения основных её укреплений.

Цитадель могла быть расположена или отдельно, внутри главной ограды крепости (города), или иметь с нею общие фронты, иногда она устраивалась и вне ограды, если имелась особенно выгодный, по местным условиям, для обороны пункт, например, в крепости Кобленц цитадель Эренбрейтштейн построена на высокой скале противоположного берега реки Рейн. В качестве примера первого расположения могут служить Александровская цитадель крепости Варшавы и цитадель крепости Новогеоргиевска, примером второго — цитадели крепостей Страсбурга и Антверпена (Замок Стен).

История 
Цитадель, увеличивающая общую продолжительность сопротивления противнику, также иногда предназначалась для удержания в повиновении своего гражданского населения вокруг крепости, и удержания города за владеющим им государем. При восстании в городе сторонники государя и гарнизон прятались в цитадели, а при подходе главных сил государя пропускали эти силы через свои ворота в город. Согласно Макиавелли, так делали многие князья в Итальянских государствах. Однако сторонники князя, будучи уверенными в возможности спрятаться в цитадели, вели себя надменно, оскорбляя горожан и надеясь на безнаказанность. В итоге горожане призывали другого государя, который брал цитадель осадой. Термин происходит от латинского слова civis, означающее «гражданин».

При росте городов, когда внутри крепостной ограды уже находился город, то между цитаделью и городскими строениями оставлялась открытая площадь, шириною 200—250 саженей, называемая эспланадою, а городские улицы, упирающиеся в эспланаду, получают такое направление, чтобы из цитадели их можно было обстреливать продольным огнём.

Старейшими цитаделями могут считаться укрепления Индской цивилизации, где цитадель выполняла функцию олицетворения могущества власти централизованного государства.

Примеры 
 Московский Кремль
 Александровская цитадель
 Вышеград
 и другие.

См. также 
 Костер

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30 томах;
 ;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);

Ссылки 
 Профессор Виктор Васильевич Яковлев, Эволюция долговременной фортификации, Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР Москва — 1931 год
 Полковник В. Ф. Шперк, Фортификационный словарь, издание военно-инженерной Краснознамённой академии имени В. В. Куйбышева (ВИА), Москва — 1946 год

Инженерные заграждения
Фортификационные сооружения